Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Wiszniewski – polski inżynier elektryk i polityk
 Tomasz Wiszniewski – polski reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta
 Włodzimierz Wiszniewski – polski aktor
 Wojciech Wiszniewski – polski reżyser, scenarzysta oraz aktor